N90 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Nokia N90, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres